Cnodacophora är ett släkte av tvåvingar. Cnodacophora ingår i familjen skridflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Skridflugor
Cnodacophora